Гульбоака () — названия сёл в Молдавии:

 Гульбоака — село в секторе Рышкановка муниципия Кишинёв.
 Гульбоака — село в Оргеевском районе.